

Geografia 
 Badajoz – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Provincia di Badajoz – provincia spagnola nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Tierra de Badajoz – comarca spagnola della provincia di Badajoz nella comunità autonoma dell'Estremadura

Persone 
 Diego Sánchez de Badajoz – scrittore portoghese
 Juan Alonso de Badajoz – esploratore spagnolo
 Juan de Badajoz il Giovane – architetto spagnolo
 Juan de Badajoz il Vecchio – architetto spagnolo

Altro 
 Taifa di Badajoz – regno musulmano storico della peninsola iberica

Pagine correlate 
 Assedio di Badajoz
 Trattato di Badajoz